Maurice Couve de Murville ist der Name folgender Personen: 

 Maurice Couve de Murville (Politiker) (1907–1999), französischer Politiker
 Maurice Couve de Murville (Bischof) (1929–2007), britischer Theologe und Erzbischof von Birmingham